El término Escalante puede aludir, en esta enciclopedia:

Personas 
 a Amós de Escalante, literato, cronista y erudito del siglo XIX, de Santander, España;
 a Alberto Cañas Escalante, político, escritor, funcionario público y periodista costarricense;
 a Constantino Escalante, dibujante y caricaturista mexicano del siglo XIX, considerado el padre de la caricatura política mexicana;
 a Cristián Escalante, levantador de pesas chileno;
 a Diógenes Escalante, político y diplomático venezolano;
 a Eduardo Escalante, dramaturgo español;
 a Eduardo Escalante Feo, dramaturgo;
 a Jaime Escalante, profesor y maestro de matemáticas boliviano que hizo carrera en los Estados Unidos;
 a Joe Escalante, bajista del grupo musical The Vandals;
 a Juan Carlos Escalante, preparador físico de fútbol;
 a Juan de Escalante, capitán en la expedición de Hernán Cortés que terminó en la conquista de Tenochtitlán;
 a José Tomás Escalante, jugador y entrenador de fútbol;
 a Gonzalo Escalante, futbolista argentino.
 a Silvestre Vélez de Escalante, misionero franciscano y explorador del sudoeste de Estados Unidos;
 a Wenceslao Escalante, político argentino;
 a Rodolfo Piza Escalante, jurista costarricense;
 a Ximena Escalante, dramaturga mexicana;
 a Pedro Escalante Arce, historiador salvadoreño;

Lugares 
 al Departamento Escalante, en el sudeste de la provincia de Chubut, Argentina;
 a Escalante (Cantabria), municipio en España;
 a Escalante (Chubut), antigua localidad en Argentina;
 a Escalante (Filipinas), ciudad;
 a Escalante (Utah), localidad en Utah, Estados Unidos;
 al Río Escalante;
 a Wenceslao Escalante, localidad en la provincia de Córdoba (Argentina).